Schütz von Holzhausen ist der Name eines Adelsgeschlechts, siehe Heckholzhausen#Die Schütz von Holzhausen

Schütz von Holzhausen ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Schütz von Holzhausen (1729–1794), deutscher Amtmann
 Ferdinand Christoph Schütz von Holzhausen (1773–1847), deutscher Domherr und Politiker 
 Franz Anton Wolfgang Schütz von Holzhausen († 1739), deutscher Kammerherr und Amtmann

 Hugo Schütz von Holzhausen (1780–1847), deutscher Taubstummen-Pädagoge
 Konstantin Schütz von Holzhausen (1709–1775), deutscher Priester, Weihbischof in Fulda und Titularbischof von Mennith

Siehe auch:
 Moritz von Schütz zu Holzhausen gen. von Bechtolsheim
 Schütz-Holzhausen